Kariuki ist der Familienname folgender Personen:

 David Kariuki (* 1976), kenianischer Marathonläufer
 Isaac Kariuki (* 1973), kenianischer Langstreckenläufer

 Josiah Mwangi Kariuki (1929–1975), kenianischer Politiker
 Julius Kariuki (* 1961), kenianischer Hindernisläufer
 Peter Kihara Kariuki (* 1954), kenianischer Ordensgeistlicher, Bischof von Marsabit
 Simon Njoroge Kariuki (* 1980), kenianischer Marathonläufer